

Musica 
 Space Race – album dei Mi-Sex del 1980
 Space Race – singolo dei Mi-Sex del 1980
 Space Race – brano strumentale di Billy Preston del 1973

Cinema 
 Space Race – serie televisiva britannica

Altro 
 Space Race – videogioco del 1973